Всемирные конные игры () — крупнейший международный чемпионат по конному спорту, который организован Международной федерацией конного спорта (). С 1990 года игры проводятся раз в четыре года в чётные годы, когда нет летних Олимпийских игр.

На протяжении многих успешных лет, чемпионат встал на ноги и превратился в престижное международное мероприятие. Первоначально он был проведен на европейских площадках — Стокгольм (Швеция), Гаага (Нидерланды), Рим (Италия), Херес-де-ла-Фронтера (Испания) и Аахен (Германия) — но Всемирные конные игры 2010 года были проведены за пределами Европы впервые, в Лексингтоне (США).

Места проведений

Количество медалей 
Текущее количество медаль (по состоянию на 2010 год).

Соревнования по конному спорту